Форт Даџ има више значења:
 Форт Даџ (Канзас)
 Форт Даџ (Ајова)